Rafael Blanco puede referirse a:

Rafael Blanco Estera (1885-1955), ajedrecista, artista y caricaturista cubano; o
Rafael Blanco Rivas (194/5?-2005), cantante español, hermano de Sergio (1948-2015) y miembro del grupo musical "Mocedades".